La Leaders Cup 2013, o Disneyland Paris Leaders Cup LNB per ragioni di sponsorizzazione, è la 17ª Leaders Cup (la 1ª con il nome di Leaders Cup).

Tabellone

Finale

Voci correlate 
LNB Pro A 2012-2013

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2013
Leaders Cup